Bay Colony ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bay Colony (Delaware), im Sussex County
 Bay Colony (Maryland), im Worcester County
 Bay Colony (New York), im Nassau County
 Bay Colony (Virginia Beach), Stadtteil von Virginia Beach, Virginia